Franciaország
Pau, város Pyrénées-Atlantiques megyében
Pau, folyó Pyrénées-Atlantiques megyében

 Olaszország
Pau, település Szardíniában

 Spanyolország
Pau, település Girona tartományban

Egyéb
Pau (Csillagok háborúja), az Utapau bolygó közigazgatási központja
Pau, Carlos Pau y Español spanyol botanikus nevének rövidítése szakmunkákban